Die Landesliga Württemberg 1947/48 war die dritte Saison der höchsten württembergischen Amateurklasse nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Süd angesiedelt und deckte den Nordteil von Württemberg ab, der zum damaligen Land Württemberg-Baden gehörte.

Meister wurde die Sportvereinigung Feuerbach, die sich in der anschließenden Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd aber nicht durchsetzen konnte und in der Landesliga verblieb. Der SV Göppingen und die SpVgg Renningen stiegen ab.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd 

In der anschließenden Aufstiegsrunde traf die Sportvereinigung Feuerbach auf die Vertreter aus  Bayern, Hessen, und Nordbaden.

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Landesliga Württemberg 1947/48 auf f-archiv.de

Fußballsaison 1947/48
1947